Труві́ль-ла-Оль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний захід від Парижа, 39 км на захід від Руана, 65 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 773,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трувіль-ла-Оль на сайті французького Національного інституту географії
 Трувіль-ла-Оль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Трувіль-ла-Оль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер